Arouch ist der Familienname folgender Personen:

 Mohamed El Arouch (* 2004), marokkanisch-französischer Fußballspieler
 Salamo Arouch (1923–2009), griechisch-israelischer Boxer